Gli pterodattiloidi (Pterodactyloidea) rappresentano uno dei due sottordini di pterosauri, o rettili volanti, e ne includono i membri più evoluti. Apparvero nel Giurassico medio (circa 170 milioni di anni fa) e si differenziarono enormemente nel corso del Cretaceo, per poi scomparire alla fine di tale periodo.

Caratteristiche

Rispetto al sottordine dei ranforincoidi (Rhamphorhynchoidea), gli pterodattiloidi possedevano una coda corta e i metacarpi che sostenevano le ali erano più allungati. Le forme più derivate, inoltre, erano prive di denti (ad esempio Pteranodontidae e Azhdarchidae). Molte specie svilupparono grandi creste sul cranio, una forma di display portato agli estremi in generi come Nyctosaurus o Tupandactylus. Tra gli pterodattiloidi vi furono i più grandi rettili volanti (e i più grandi animali volanti), come Quetzalcoatlus e Hatzegopteryx. Esempi ben conosciuti di pterodattiloidi includono il piccolo Pterodactylus che dà il nome al gruppo, Pterodaustro, Ctenochasma, Dsungaripterus, Tapejara, Pteranodon e il gigantesco Quetzalcoatlus. Il più arcaico e antico rappresentante del gruppo è Kryptodrakon, della fine del Giurassico medio.

Classificazione

Tassonomia

 Ordine Pterosauria
 Sottordine Pterodactyloidea
 Kryptodrakon
 Nemicolopterus
 Superfamiglia Ornithocheiroidea 
 Famiglia Istiodactylidae
 Famiglia Ornithocheiridae
 Famiglia Pteranodontidae
 Superfamiglia Ctenochasmatoidea
 Ardeadactylus
 Cycnorhamphus
 Feilongus
 Pterodactylus
 Famiglia Ctenochasmatidae
 Elanodactylus
 Gegepterus
 Sottofamiglia Ctenochasmatinae
 Beipiaopterus 
 Ctenochasma 
 Eosipterus 
 Pterodaustro 
 Sottofamiglia Gnathosaurinae
 Cearadactylus 
 Gnathosaurus 
 Huanhepterus 
 Plataleorhynchus 
 Superfamiglia Dsungaripteroidea
 Germanodactylus
 Herbstosaurus
 Kepodactylus
 Normannognathus
 Tendaguripterus
 Famiglia Dsungaripteridae 
 Superfamiglia Azhdarchoidea 
 Famiglia Lonchodectidae
 Famiglia Tapejaridae 
 Thalassodromeus
 Tupuxuara
 Famiglia Azhdarchidae
 Pterodattiloidi di incerte parentele (incertae sedis)
 Araripesaurus
 Mesadactylus
 Mythunga
 Puntanipterus
 Santanadactylus

Filogenia
Cladogramma tratto da Unwin (2003).

Incertae sedis: Araripedactylus, Wyomingopteryx, Bennettazhia, Dermodactylus, Haopterus, Mesadactylus, Criorhynchus, Ningchengopterus.

Bibliografia
 Unwin, D. M., (2003). "On the phylogeny and evolutionary history of pterosaurs." Pp. 139-190. in Buffetaut, E. & Mazin, J.-M., (eds.) (2003). Evolution and Palaeobiology of Pterosaurs. Geological Society of London, Special Publications 217, London, 1-347.
 Wang, X., A., W. A. Kellner, Z. Zhou, and D. A. Campos. (2008). "Discovery of a rare arboreal forest-dwelling flying reptile (Pterosauria, Pterodactyloidea) from China." Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(6): 1983–1987. doi:10.1073/pnas.0707728105

Voci correlate 
 Guidraco venator

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri
Taxa privi di autore di classificazione